2 miejscowości w Polsce: 
 Lichtajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek 
 Lichtajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda